La Vache au nez subtil peut faire référence à :
 La Vache au nez subtil, tableau de Jean Dubuffet conservé au Museum of Modern Art
 La Vache au nez subtil, traduction française du roman de l'écrivain brésilien Campos de Carvalho Vaca de Nariz Sutil (1961)